Прейсіш-Ейлау — () — колишня назва міста Багратіонівськ в Росії
 Дойч-Ейлау — () — колишня назва міста та ґміни Ілава у Польщі.